Oksana Wladimirowna Fadejewa – Geburtsname Kuschtsch – (, vorher , auch ; * 16. März 1975 in Gorki) ist eine russische Tischtennisspielerin. Sie gewann die Europameisterschaft für Mannschaften und im Doppel.

Erfolge 
Fadejewa holte bei Jugend-Europameisterschaften – noch unter ihrem Geburtsnamen Kuschtsch – zehn Medaillen:
 1988: Sieg im Mixed mit Wladimir Samsonow
 1989: Sieg im Mixed mit Samsonow und mit der Mannschaft, Silber im Doppel mit Tatjana Kulagina
 1990: Sieg mit der Mannschaft
 1991: Silber im Mixed mit Samsonow, Halbfinale im Einzel
 1992: Silber im Einzel, Sieg im Doppel mit Tatjana Kulagina, Mixed mit Samsonow und mit der Mannschaft

Von 1991 bis heute (2010) nahm sie sieben Mal an Europa- und neun Mal an Weltmeisterschaften teil. Zudem qualifizierte sie sich drei Mal für die Teilnahme an den Olympischen Spielen, nämlich 2000, 2004 und 2008.

Bei der Europameisterschaft 1994 holte Fadejewa den Titel mit dem russischen Damenteam. 2007 erreichte sie sowohl im Mixed mit Fjodor Kusmin als auch im Mannschaftswettbewerb das Endspiel. 2008 (mit Weronika Pawlowitsch) und 2009 (Rūta Paškauskienė) kam sie im Doppel bis ins Halbfinale, 2009 gelang der Titelgewinn im Doppel mit Rūta Paškauskienė.

Deutschland 
2003 kam Fadejewa vom russischen Verein List Medimur in die deutsche Bundesliga zu SC Bayer 05 Uerdingen. 2005 wechselte sie zu MTV Tostedt wo sie bis 2007 blieb. Danach verließ sie Deutschland Richtung Saint–Berthevin (Frankreich). In der Saison 2020/21 schlägt sie wieder in Deutschland in der 3. Bundesliga beim DJK BW Annen auf.

Privat 
Fadejewa ist verheiratet mit dem ehemaligen russischen Nationalspieler Evgenij Fadejew.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 Europameisterschaften der Erwachsenen (abgerufen am 11. Januar 2016)
 Jugend-Europameisterschaften (abgerufen am 7. Januar 2016)
  (abgerufen am 5. August 2011)
 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Olympiateilnehmer (Russland)
Tischtennisspieler (Russland)
Russe
Geboren 1975
Frau